Nisos (fill de Pandíon)
 Nisos (company d'Eneas)